Geral
 Textura — a aparência visual e táctil de uma superfície

Musica
 Textura (música) — uma característica das composições musicais

Ciências sociais
 Textura aberta — um conceito da filosofia da linguagem
 Textura aberta do direito — um conceito usado na interpretação de normas jurídicas

Geologia e petrologia
 Textura (petrologia) — uma característica da superfície das rochas
 Textura fanerítica — um tipo de textura das rochas
 Textura afírica — um tipo de textura das rochas
 Textura porfirítica — um tipo de textura das rochas
 Textura pegmatítica — um tipo de textura das rochas
 Textura do solo — uma característica física dos solo resultante da distribuição dimensional das partículas da sua matriz
Informática
 Textura mapeada — uma técnica de computação gráfica